Valerij Mihajlovič Zelepukin (), ruski hokejist, * 17. september 1968, Voskresensk, Rusija.

Zelepukin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Himik Voskresensk, CSKA Moskva, Ak Bars Kazan, SKA St. Petersburg in Himik Mitiši, skupno na 173-ih prvenstvenih tekmah, v drugem delu kariere pa je igral v ligi NHL za klube New Jersey Devils, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers in Chicago Blackhawks, z New Jersey Devilsi je v sezoni 1994/95 osvojil Stanleyev pokal. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu. Za obe reprezentanci je skupno nastopil na osemnajstih tekmah, na katerih je dosegel tri gole.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 33
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 19
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 19
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 46
| 17
| 14
| 31
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 34
| 11
| 6
| 17
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 9
| 0
| 4
| 4
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 91/92
|
| 22
| 20
| 9
| 29
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 44
| 13
| 18
| 31
| +11
| 28
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 78
| 23
| 41
| 64
| +19
| 70
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
|
| 82
| 26
| 31
| 57
| +36
| 70
|
| 20
| 5
| 2
| 7
|
| 14
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 6
|
| 18
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
|
| 61
| 6
| 9
| 15
| -10
| 107
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 96/97
|
| 71
| 14
| 24
| 38
| -10
| 36
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 97/98
|
| 35
| 2
| 8
| 10
| 0
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 33
| 2
| 10
| 12
| -2
| 57
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 74
| 16
| 9
| 25
| 0
| 48
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 99/00
|
| 77
| 11
| 21
| 32
| -3
| 55
|
| 18
| 1
| 2
| 3
| +3
| 12
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 00/01
|
| 36
| 3
| 4
| 7
| -14
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norfolk Admirals
| AHL
| 00/01
|
| 29
| 10
| 9
| 19
| -3
| 28
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| +4
| 6
|-
| Norfolk Admirals
| AHL
| 01/02
|
| 27
| 8
| 10
| 18
| +3
| 29
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 02/03
|
| 27
| 5
| 8
| 13
| +3
| 72
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 03/04
|
| 58
| 19
| 15
| 34
| +12
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 04/05
|
| 48
| 4
| 6
| 10
| -17
| 102
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Mitiši
| Ruska liga
| 05/06
|
| 33
| 3
| 10
| 13
| -6
| 28
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1043
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 508
| bgcolor="#7FFF00" | +23
| bgcolor="#7FFF00" | 997
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Norfolk Admirals
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Himik Mitiši
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih